O Esporte Clube Palmeirense é um clube brasileiro de futebol, da cidade de Santa Cruz das Palmeiras, no estado de São Paulo. Fundado em 7 de setembro de 1908, suas cores são vermelho, preto e branco. Possui intensa participação esportiva, social e recreativa, suas atividades principais nos dias atuais. Disputou por doze vezes o Campeonato Paulista de Futebol. Sua última participação  ocorreu no ano de 1989, na Quarta Divisão (atual Série B). Desde então, encontra-se com o departamento de futebol profissional desativado.

História 
O Palmeirense é um dos clubes mais antigos do estado de São Paulo. A agremiação foi fundada quando da visita do Pirassununguense, da vizinha Pirassununga, fundado um ano antes e foi formado um time com jogadores de Santa Cruz das Palmeiras para enfrentá-lo, em partida que terminou 0 a 0. O clube é conhecido como "Leão da Coronel", pois sua sede fica na Rua Coronel Penteado, no centro da cidade.

O clube disputou diversos torneios amadores organizados pela Federação Paulista de Futebol nos anos 1940, 1950 e 1960. Por vezes, recebia times de outras cidades, incluindo São Paulo, para amistosos. Os times geralmente chegavam de trem no sábado, pernoitavam na cidade e jogavam no domingo, voltando logo após o jogo.

A agremiação decidiu profissionalizar-se nos anos 1970, por iniciativa do então presidente Luís Afonso Mendes, mais conhecido como Dudízio, cujo mandato foi de 1976 a 1981 e já tinha sido goleiro e técnico do clube. A estreia do clube no profissionalismo foi com uma derrota por 3 a 1 em casa, de virada, para o Descalvadense, em 1976. O Palmeirense disputou doze Campeonatos Paulistas entre 1976 e 1989, todos entre a terceira e a quarta divisões.

Em 1978 o "Leão da Coronel" foi o vice-campeão da Segunda Divisão (o equivalente à quarta divisão): perdeu a final para o Lemense quando precisava apenas do empate, e sua equipe foi considerada uma das melhores do interior paulista.

A partir de 1990, voltou ao amadorismo, disputando torneios locais e regionais, além de amistosos. Em 2006 deu início a um projeto de formação de jogadores de futebol, voltado para crianças e patrocinado pela iniciativa privada local. O projeto hoje proporciona inclusão social de jovens da região e ter formado diversas categorias em nível competitivo.

Participações estaduais 
 Terceira divisão (atual Série A3): 1976, 1980, 1981, 1982, 1985, 1986 e 1987
 Quarta divisão (atual Segunda Divisão): 1977, 1978, 1979, 1988 e 1989

Ligações externas 
 

Palmeirense
Palmeirense
Fundações em São Paulo em 1908
Clubes de futebol de São Paulo (estado)